Nokia Solutions and Networks
 Numer NSN